La competizione della categoria pesi medi (fino a 75 kg) di pugilato ai Giochi della XIX Olimpiade si è svolta dal 13 al 26 ottobre 1968 all'Arena México di Città del Messico.

Nelle semifinali il britannico Chris Finnegan sconfigge ai punti, con verdetto unanime, lo statunitense Al Jones nonostante abbia subito due conteggi da arte dell’arbitro. Questo lo portò in finale contro il venerabile Aleksej Kiselёv dell'Unione Sovietica. Kiselёv aveva vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo nella divisione dei pesi mediomassimi. Il verdetto è stato in dubbio fino alla fine, tutti e cinque i giudici hanno assegnato un punteggio di 59-58, con tre favorevoli a Finnegan per assegnarli la medaglia d'oro per la Gran Bretagna nel pugilato che non accadeva dal 1924.

Classifica finale

Risultati

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

 9